Полоцкая провинция — одна из провинций Российской империи.

История 
Полоцкая провинция была образована из земель Полоцкого воеводства в 1772 году, отошедших к Российской империи после первого раздела Речи Посполитой, и вошла в состав Псковской губернии.

Согласно Указу от 29 декабря 1773 года Полоцкая провинция была разделена на Невельский, Полоцкий и Себежский уезды. Площадь — 1 067 422 десятины. В 6 парафиях (Бешенковичская, Дисенская, Друйская, Невельская, Полоцкая, Себежская) было 421 село, 4699 деревень и 5 местечек, в которых проживало 224 459 душ обоих полов податного населения. На территории провинции было 16 староств с 33 487 крестьянами обоих полов, находилась Полоцкая экономия (1471 дым, 17 567 крестьян, 102 405 десятин земли).

7 ноября 1775 года, наряду с остальными провинциями Российской империи, Полоцкая провинция была упразднена.

Уезды 
 Невельский уезд
 Полоцкий уезд
 Себежский уезд

См. также 
 Полоцкая губерния

Примечания 

Провинции Российской империи
Появились в 1772 году
Псковская губерния
Полоцкая губерния
История Полоцка